Хмыкин — фамилия.

 Хмыкин, Валерий Николаевич (род. 1951) — советский футболист, российский тренер.
 Хмыкин, Владимир Валерьевич (род. 1978) — российский футболист.